Oxbow peut désigner :

Toponyme

Canada 
 Oxbow, ville de Saskatchewan.

États-Unis 
 Oxbow, ville du Dakota du Nord ;
 Oxbow, ville du Maine ;
 Oxbow, census-designated place située dans l’État de New York.

Autres 
 Oxbow, marque française de vêtements et d'articles de sport ;
 Oxbow, groupe musical américain.

Homonymie de toponyme